Eluvium si può riferire a:
Eluvium, musicista statunitense di genere ambient
sinonimo di regolite